Harley může být:

 Harley-Davidson – americký výrobce motocyklů

příjmení
 Steve Harley (* 1951) – britský zpěvák
 Robert Harley, 1. hrabě z Oxfordu (1661–1724) – anglický státník